11/6 kan syfta på:

 11 juni
 6 november (amerikanskt datumformat)